Григо́рий Семёнов: Семёнов, Григорий Иванович (1891—1937) — террорист, член партии эсеров, организатор убийства В. Володарского, советский разведчик.
 Семёнов, Григорий Михайлович (1890—1946) — один из руководителей Белого движения.
 Семёнов, Григорий Сергеевич (род. 1957) — российский военнослужащий, генерал-майор, начальник береговых войск Тихоокеанского флота.